Loisnitz ist der Ortsname von

 Loisnitz (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Loisnitz (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern